2364 км (Мостобол) — платформа Южно-Уральской железной дороги РЖД, расположена в посёлке Малое Чаусово города Кургана, Россия.

Описание 
Имеет 3 электрифицированных пути. На путях 2 боковые прямые низкие платформы. На одной из них — в направлении от Кургана — располагается пассажирский павильон. Платформа по сути является железнодорожным разъездом, т. к. от неё отходит неэлектрифицированный путь промышленного назначения.

История 
Железнодорожная линия построена в 1894 году. Платформа официально названа по расстоянию от Москвы, на котором она расположена. Неофициальное название, чаще всего использующееся населением, — Мостобол (от «Мост Тобол» по нахождению рядом с мостом через реку Тобол). Неофициальное наименование также упоминается при объявлении остановки в электропоездах наряду с официальным.

Пригородное сообщение 
Осуществляется, большей частью, электропоездами:
 Макушино (4 пары электропоездов в день).
 Петухово (1 пара электропоездов в день).

Пересадка на автобус и троллейбус 
Пересадка осуществляется на остановках «Завод Кургансельмаш» или «Улица Гайдара» (ранее «Кинотеатр „Мир“») на автобусы № 2, 5, 10, 20, 30, 33, 42, 72, 75, 307, 325, 327, 328, 329, 330, 341, 342, 349, 359, 378, 381, 388, 403; ранее были и троллейбусы (контактная сеть демонтирована в 2016 году).

Проход до остановки «Завод Кургансельмаш»: от платформы на юг около 100 м, затем по улице Мало-Чаусовский переезд на северо-запад около 500 м. Остановки расположены на улице Куйбышева и улице Половинской.

Проход до остановки «Улица Гайдара»: от платформы по улице Родниковой на север около 100 м, затем по улице Дамбовой на северо-запад около 300 м. Остановки расположены на улице Гагарина.

Примечания 

Остановочные пункты Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожный транспорт Кургана
Транспортные здания и сооружения Кургана
Железнодорожные станции и платформы Курганской области